Колонија Модело има више значења:

 Колонија Модело (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Модело (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику